161. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна 22. септембра 2019. године на стадиону Партизана у Београду. Ова утакмица је играна у оквиру 9. кола Суперлиге Србије у сезони 2019/20, а Партизан је победио Црвену звезду са 2:0 (0:0). Партизан је овом победом прекинуо низ од 6 утакмица против Црвене звезде без победе. Главни судија на утакмици био је Срђан Јовановић из Београда.

Утакмицу су директно преносиле телевизије Арена спорт и О2.

Пласман клубова на табели Суперлиге Србије 2019/20.

Пре 9. кола

Након 9. кола

Детаљи меча 

Помоћне судије: Урош Стојковић, Милан Михајловић, Момчило Марковић

Делегат: Велибор Нововић

Занимљивости 
 На овој утакмици по први пут су првенствени вечити дерби заиграли:
 за Партизан: Бибрас Натхо, Умар Садик, Такума Асано, Филип Стевановић
 за Црвену звезду: Радован Панков, Милош Вулић, Жандер, Раџив Ван ла Пара

Види још 
 ФК Црвена звезда сезона 2019/20.
 ФК Партизан сезона 2019/20.

Референце 

Вечити дерби у фудбалу
Вечити дерби 161